Крумловский замок или Замок Чески-Крумлов (чеш. Zámek Český Krumlov) — замок в Южной Чехии в городе Чески-Крумлов, расположенном в 170 км от Праги. Считается вторым по величине замком Чехии после Пражского града.

История замка 

Замок, скорее всего, был заложен представителем феодального рода Витковичей — Витеком II Старшим. Первое письменное упоминание о замке относится к 1240 году. В 1253 г. замок был фундаментально реконструирован. В 1274 году вокруг замковые предместья были объединены в город Чески-Крумлов.

По пресечении в 1302 году ветви Витковичей из Крумлова, Чески Крумлов перешёл по наследству к Витковичам из Рожмберка (Розенбергам). Первым владельцем замка из этого рода стал Йиндржих I из Рожмберка, благодаря которому Нижний замок был расширен. Его сын Петр I из Рожмберка († 1347) построил Верхний замок, а Ольдржих II из Рожмберка (1403—1462) его перестроил. Крумловский замок оставался собственностью рода Рожмберков 300 лет — вплоть до 1601 или 1602 года. Цепкие Рожмберки удержали за собой Крумлов даже в период кровавых Гуситских войн. Более того, в это время ими были приобретены новые крупные поместья, что позволило значительно расширить территорию Крумловского замка. Во время правления Рожмберкским панством Вилема из Рожмберка и, в особенности, его брата Петра Вока, благодаря их неудачным политическим играм долги семьи увеличились настолько, что Петр Вок вынужден был в 1601 или 1602 году продать Крумловский замок королю Рудольфу II.

В 1622 году император Фердинанд II передал Крумловское панство представителю австрийского княжеского рода Гансу Ульриху фон Эггенбергу, пожаловав ему титул герцога Крумловского. Во второй половине XVII века Иоганн Кристиан I фон Эггенберг совершил ряд реконструкций, в результате чего замок приобрёл вид презентабельной резиденции в стиле барокко. Также был построен деревянный театр.

Род Эггенбергов угас в 1719 году, после чего все его владения и титулы были унаследованы княжеским родом Шварценбергов. Йозеф Адам Шварценберг совершил масштабную реконструкцию, в результате которой замок был перестроен в стиле венского барокко.

В 1947 году Крумловский замок был переведён во владение Южно-Чешской области, а спустя некоторое время становится собственностью Чехословацкой республики.

В 1992 году весь исторический комплекс был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Описание замка, архитектурные особенности 

Замок расположен на крутом скалистом мысу, который омывается рекой Влтавой. Дорога в замок лежит через каменный мост, украшенный статуями Девы Марии и Святого Иосифа Обручника. За время своего существования замок несколько раз перестраивали, добавляя в его облик черты Ренессанса и барокко. На северной стороне замок представляет собой прямоугольное здание, на южной стороне находятся конюшни эпохи Ренессанса, склад соли и каменный фонтан (середина XV века). Мост через Медведевы ямы ведет в Нижний замок, левая (южная) сторона является самой старой частью замка (Маленький замок), здесь находится старый дворец с башней (XIII век), в котором можно увидеть множество картин эпохи Возрождения. С башни открывается красивый вид на замок и город. На восточной и северной стороне располагается большой двор Нижнего замка, также там находятся палаты графа (1578 год); в южном крыле — монетный двор, а в западном можно увидеть готическую башню. Фасады украшены сграффито в стиле эпохи Ренессанса и фресками в стиле барокко. В центре двора находится каменный фонтан (1641 год).

Из Нижнего замка в Верхний замок ведёт уже другой мост, там находится дворец Розенбергов с двумя маленькими дворами. Первый этаж восточного крыла называют покоями Розенберга. Это комнаты с деревянными потолками в стиле эпохи Ренессанса, небольшим количеством картин и замечательной коллекцией фламандских гобеленов из Брюсселя (XVI — XVII века). В южном крыле замка находится часовня Св. Йиржи, представляющая собой, изначально, постройку в готическом стиле XIV века. В западном крыле находится Маскарадный зал с настенными росписями работы Йозефа Ледерера — одна из достопримечательностей замка.

На западной стороне находится уникальный пятиэтажный Плащевой мост через глубокий ров, который соединяет Верхний замок с замковым театром. Два верхних этажа крытого моста являют собой коридоры дворца, театра и сады. Скульптуры, находящиеся на парапете моста, — это копии скульптур, которые выставлены в музее замка: Антоний Падуанский, Феликс Канталицийский, святой Вацлав и Ян Непомуцкий. Дальше на западе расположена школа верховой езды и парк в стиле позднего барокко (площадь парка составляет около 11 гектаров) с каскадным фонтаном XVIII века. На самом верху фонтана можно увидеть скульптуру богини Амфитриты с тритонами. Внизу – Нептун, а напротив – нимфа с тритоном. Балюстрада фонтана украшена каменными вазами и скульптурами – символами времен года. В северной части парка находится павильон, украшенный фресками XVIII века. В XIX веке планировка парка была изменена, в результате чего возник классический английский парк. Реставрационные работы последних лет возвращают парку элементы рококо, появившиеся в оформлении парка во второй половине XVIII столетия. Главной достопримечательностью дворцового парка является Беллария — летний дворец, который был построен 1757 году в стиле рококо.

Для проведения летних фестивалей театра был построен открытый павильон со зрительным залом.

Замковый Барочный театр 
Замковый театр является одной из главных достопримечательностей Крумловского замка, памятником мирового значения. Это один из самых первых барочных замковых театров в Европе. Сохранившаяся в первоначальном виде сцена с техническим оснащением и оборудованием представляет собой уникальный экземпляр театральной сцены в стиле барокко. Также сохранились костюмы, декорации и сценический реквизит. Зрительный зал театра при помощи искусственно-созданного освещения имитирует полумрак. Росписи на куполе зала изображают дневное и ночное небо с богами и мифическими животными. Над лавками для простых зрителей нависает балкон для знати с отдельной княжеской ложей. Под сценой находится машинный зал с системами управления кулисами и занавесом. Оркестровая яма сделана для двух групп оркестра, сидящих лицом к лицу - одна группа играла для актеров дворцового театра, а вторая для зрителей.

Первые упоминания о театре в Крумловском замке относятся к концу XV век. В 1675 году в залах замка была устроена театральная сцена и набрана профессиональная актерская труппа, которая действовала до 1691 года. Репертуар театра составляли произведения таких авторов как Лопе де Вега, Уильям Шекспир, Мольер, Жан Расин, Кальдерон де ла Барка, Пьер Корнель. В 1682 году, по приказу князя Яна Кристиана Эггенберга, для театра было выстроено отдельное здание. Проект постройки выполнили итальянские архитекторы Якопо де Маджи и Пьетро Спинетти. С Крумловским театром можно сравнить только королевский театр в Швеции, в котором, правда, все декорации имеют черты классицизма.

Во второй половине XVIII века, 1766 году, по приказу князя Йозефа I Адама Шварценберга, произошла масштабная реконструкция, здание театра было переоборудовано. Был создан уникальный набор театральных декораций. На тот момент репертуар театра включал в себя оперу, балет и драму. В XIX веке спектакли ставились лишь иногда, а в 1898 году театр был закрыт по соображениям безопасности.

В 1966 году, в связи с аварийным состоянием театрального здания и инвентаря, произошли очередные реставрационные работы, которые продолжаются и по сегодняшний день. На данный момент реставрация окончена на 95 %, что позволяет туристам посещать барочный замковый театр, который используется в наши дни как театральный музей.

Галерея

См. также 
 Чески-Крумлов
 Розенберги
 Шварценберги

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт замка Чешский Крумлов
 Чешский Крумлов (Český Krumlov)
 История и подробное описание Крумловского замка

Литература 
 

Замки по алфавиту
Замки Южночешского края
Появились в 1240 году
Чески-Крумлов
История Чехии
Национальные памятники культуры Чехии